Sakété is een stad in Benin en is de hoofdplaats van het departement Plateau.
Sakété telt naar schatting 33.000 inwoners.

Stad in Benin